Лазарь Берман:
 Берман, Лазарь Васильевич (Вульфович, 1894—1980) — русский поэт.
 Берман, Лазарь Наумович (1930—2005) — советский пианист.
 Берман, Лазарь Яковлевич (1830—1893) — общественный деятель и педагог, редактор еженедельника «Русский еврей».